Никола́й Ягн:
 Ягн, Николай Иванович (1822—1892) — российский политик, сенатор; тайный советник.
 Ягн, Николай Фердинандович (1849—1905) — российский изобретатель-самоучка.